Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ramón Delgado e Juan Pablo Guzmán che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Leoš Friedl 7-68, 6-1.

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  David Škoch (primo turno)
 Marcelo Melo /  André Sá (quarti di finale)

 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (finale)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2007